Det russiske mesterskab i ishockey er det nationale mesterskab i ishockey for klubhold fra Rusland. Mesterskabet blev afviklet for første gang i sæsonen 1996-97, og frem til og med sæsonen 2007-08 blev mesterskabet afgjort i form af Ruslands Superliga. Siden 2008 er mesterskabet afgjort som en del af den Kontinentale Hockey-Liga.

Inden det russiske mesterskab blev indført, havde der fra 1946 til 1991 været spillet om det sovjetiske mesterskab i ishockey. Derefter fulgte en enkelt sæson med SNG-mesterskabet i 1991-92, hvorefter den Internationale Hockey-Liga i fire år blev spillet med hold fra det tidligere Sovjetunionen. Siden oprettelsen af KHL i 2008 er titlen som russisk mester blevet tildelt det hold, der klarede sig bedst i slutspillet om Gagarin-pokalen, bortset fra i sæsonen 2014-15, hvor det bedste russiske hold i grundspillet blev kåret som russisk mester.

Sæsonen 2019-20 i KHL blev ikke spillet færdig pga. COVID-19-pandemien. Slutspillet blev afbrudt inden konferencesemifinalerne, og der blev ikke kåret en vinder af Gagarin-pokalen. Den 3. juli 2020 besluttede Ruslands ishockeyforbund imidlertid at kåre en russisk mester efter en særlig procedure, hvor både holdenes præstation i slutspillet og grundspillet blev inddraget.

Mesterskaber og medaljevindere

Statistik

Sæsoner 

 Torpedo Jaroslavl og Lokomotiv Jaroslavl er én og samme klub. Klubben skiftede navn i 2000.

Kilder

Noter 

 
Etableret i 1996